Mořští cikáni (anglicky Sea Gypsies) je označení pro několik etnických skupin v jihovýchodní Asii:
 Bajauové – původní etnická skupina obývající Sabah, východní Malajsii, Brunej, Indonésii, Filipíny a část Sarawaku; někdy jsou k ní řazeni i lidé hovořící makasarsky a bugissky
 Mokenové – austronéská etnická skupina žijící nomádským způsobem života na moři
 Orang Laut – skupina malajských obyvatel žijících na ostrovech Riau
 Tankové – etnická skupina žijící na člunech v jižní Číně
 Urak Lawoi’ – obyvatelé pobřeží Thajska

Kočovníci